«Фисгармония» () — первый сборник стихов американского поэта Уоллеса Стивенса. Опубликован в 1923 году издательством Альфреда Кнопфа тиражом 1500 экземпляров. В 1931 году переиздан с не вошедшими в издание тремя ранними стихами и четырнадцатью новыми В последней редакции сборник состоит из 85 стихов, длина которых варьируется от единиц («Life Is Motion») до нескольких сотен строк («The Comedian as the Letter C»).

В составе сборника «Собрание стихотворений» (1954) удостоены Пулитцеровской премии.

Стихи первого издания перешли в общественное достояние 1 января 2019 года или ранее, так как впервые публиковались между 1914 и 1923 годами в различных журналах.

Первые отзывы 
Первое издание книги разошлось всего в сотне экземпляров, прежде чем было оправлено на распродажу со скидкой из-за слов поэта и критика Марка Ван Дорена, который в рецензии для журнала The Nation в 1923 году написал, что остроумие Стивенса «неожиданно, извращённо и утончённо; и никогда не будет популярным». Тем не менее, к 1960 году разрозненные исследования творчества Стивенса распространились по всему миру, более чем удовлетворив пророчеству Ван Дорена о том, что когда-нибудь поэту посвятят монографию. Стихотворение «Anecdote of the Jar», включённое в сборник, стало не только авторским знаком Стивенса, но превратилось в икону американской поэзии.

Критика 
Поэтесса и редактор Харриет Монро, основавшая в 1912 году журнал Poetry, в 1924 году характеризовала Стивенса как оригинальную поэтическую личность, а в стихах находила красоту звука, фразы, ритма и идеи.

Эдмунд Уилсон напрямую писал в The New Republic в 1924 году: «Даже если вы не понимаете, о чём он пишет, вы понимаете, что пишет он хорошо».

Мэтью Джозефсон в 1923 году назвал Стивенса одним из лучших современных поэтов, указав, что тот демонстрирует как поэзию чувственности, так и метафизическую поэзию. Последнее критик особенно одобрял и обнаруживал в таких стихотворениях, как «Thirteen Ways of Looking at a Blackbird» и «Anecdote of the Jar», предсказав им популярность на сотни лет. С другой стороны, Чарльз Альтиери больше внимания уделил поэзии чувственности, считая Стивенса поэтом именно из-за его приверженности приоритету чувств. Примерами таких стихотворений являются «Disillusionment of Ten O’Clock» и «Sea Surface Full of Clouds».

Поэт-имажист Джон Флетчер писал в 1923 году, что благодаря своей честности Стивенс стоит на голову выше всемирно известных эстетов вроде Элиота, Ситуэллов или Валери. Он защищал «непонятность» Стивенса как происходящую из «богатства смысла и аллюзии». Флетчер видел в творчестве поэта несогласие с жизнью и средой и проистекающий из этого поиск «гармонии между инстинктом и интеллектом». Флетчер считал, что Стивенс стоит перед выбором из двух зол: расширить свой жизненный опыт или вообще бросить писать: «Фисгармония» — это сублимация, которая не предполагает продолжения". Стивенс прошёл оба пути: он мало писал в течение нескольких лет после выхода сборника, а затем вернулся с новой книгой — «Идеи порядка» (Ideas of Order, 1936). Позднее вышли и другие сборники стихов, ставшие развитием того, что Флетчер классифицировал как метафизическую поэзию. Однако Бюттель рассматривает поздние сборники как повторение ранних идей, уже обрисованных в «Фисгармонии». Сам Стивенса хотел назвать «Собрание стихотворений» 1954 года The Whole of Harmonium (буквально «вся фисгармония»).

Луи Унтермейер, не одобрявший влияния иностранной поэзии на американскую, в 1924 году раскритиковал Стивенса как «сознательного эстета», воюющего с реальностью, но добившегося немногим большего, чем «забавной скороспелости». Унтермейер «снисходительно улыбался» в связи с «детской» любовью Стивенса к аллитерации и ассонансам в «Chieftain Iffucan of Azcan in caftan» или «Gloomy grammarians in golden gowns» и раздражался от непонятных названий «The Emperor of Ice Cream», «The Paltry Nude Starts on a Spring Voyage», «Frogs Eat Butterflies. Snakes Eat Frogs. Hogs Eat Snakes. Men Eat Hogs».

К «карикатурному эстету» Горхам Мансон добавил ярлык «денди», опубликовав статью «Дендизм Уоллеса Стивенса» (The Dandyism of Wallace Stevens), в которой критиковал поэта за безразличие к политическим и социальным проблемам эпохи. Мансон обнаружил в стихах влияние французского языка: «Весь его словарный запас тяготеет, по сути, к легкости, прохладе и прозрачности французского». Из-за негативного отношения к иностранному влиянию это, возможно, была неудачная похвала для своего времени. Однако сам Стивенс считал, что «французский и английский составляют один язык».

Эпитет «денди» превратился в «гедониста» в эссе Ивора Уинтерса 1943 года «Уоллес Стивенс, или Прогресс гедониста» (Wallace Stevens, or the Hedonist’s Progress), в котором утверждалось, что Стивенс не отдает первенство интеллекту или ортодоксальным христианским убеждениям. В другом эссе Уинтерс охарактеризовал Стивенса как «спокойного мастера», одновременно назвав «величайшим из ныне живущих и американских поэтов».

Чувственность «Фисгармонии» стала водоразделом между группами критиков: часть из них выше ценили поздние произведения Стивенса, как например, Хелен Вендлер, написавшая: «Я, как и другие, думаю, что сила Стивенса увеличивалась с возрастом».

Издания 
По причине, озадачивающей критиков, «Фисгармония» начинается с «Earthy Anecdote». По мнению Хелен Вендер, это стихотворение должно быть «своего рода манифестом, но что это был за манифест?» Подобные вопросы возникают и при чтении остальных стихотворений.

Первое издание (1923) 
Приводится по Frank Kermode and Joan Richards, 1997.

Второе издание (1930) 
Во второе издание добавлено 14 новых стихотворений.

«Собрание стихотворений» (1954) 
В 1954 году Стивенс переиздал «Фисгармонию» как часть «Собрания стихотворений», использовал в качестве основы издание 1931 года. Однако он внёс некоторые изменения: последние два стихотворения издания 1923 года были перенесены в конец книги, так что они оказались после дополнений 1931 года. Стихотворение под названием «Of the Manner of Addressing Clouds» было переименовано в «On the Manner of Addressing Clouds», а между «The Jack-Rabbit» и «Anecdote of Men by the Thousand» было добавлено стихотворение «Valley Candle».

Примечания

Литература 
 Axelrod, Steven Gould, and Helen Deese. Critical Essays on Wallace Stevens. 1988: G. K. Hall & Co.
 Bates, Milton J. Wallace Stevens: a mythology of self. 1985: University of California Press.
 Bevis, William W. «The Arrangement of Harmonium». ELH Vol 37, No 3 (1970).
 Buttel, Robert. Wallace Stevens, The Making of Harmonium. 1967: Princeton University Press.
 Critchley, Simon. Things As They Are: Philosophy in the Poetry of Wallace Stevens. 2005: Routledge.
 Heyen, William. «The Text of Harmonium». Twentieth Century Literature Volume 12 Number 3 (October 1966)
 Kermode, Frank and Joan Richardson, eds., Stevens: Collected Poetry & Prose. 1997: Library of America
 Monroe, Harriet. «Comment: A Cavalier of Beauty». Reprinted in Axelrod and Deese.
 Munson, Gorham. «The Dandyism of Wallace Stevens». In Dial Volume LXXIX. (November 1925)
 Van Doren, Mark. «Poets and Wits». In Nation Volume 117 Number 340 (October 1923)
 Vendler, Helen. On Extended Wings. 1969: Harvard University Press.
 Vendler, Helen. Words Chosen Out Of Desire. 1984: University of Tennessee Press.
 Vendler, Helen. «Stevens and the lyric speaker». In The Cambridge Campanion to Wallace Stevens, ed. John N. Serio. 2007: Cambridge University Press.
 The Wallace Stevens Journal. «Current Bibliography.» Volume 1, Numbers 3-4. (Fall/Winter 1977)
 Winters, Yvor. «A Cool Master». In Poetry Volume XIX Number 5 (February 1922)
Книги 1923 года